Sosnovyj Bor – nella Buriazia
 Sosnovyj Bor – nella Chantia-Mansia
 Sosnovyj Bor – nel Kraj di Krasnojarsk
 Sosnovyj Bor – nel Kraj di Perm'
 Sosnovyj Bor – nell'Oblast' dell'Amur
 Sosnovyj Bor – nell'Oblast' di Irkutsk
 Sosnovyj Bor – nell'Oblast' di Leningrado
 Sosnovyj Bor – nell'Oblast' di Pskov
 Sosnovyj Bor – nell'Oblast' di Vladimir
 Sosnovyj Bor – nell'Oblast' di Sverdlovsk
 Sosnovyj Bor – nell'Oblast di Charkiv in Ucraina